Sladen peut faire référence à :
Charles Sladen (1816-1884), homme politique australien ;
Elisabeth Sladen (1946-2011), actrice britannique ;
le barbican de Sladen, un oiseau.

Homonymie de patronyme